Klemens Staszel (ur. 8 października 2006) – polski skoczek narciarski, reprezentant klubu KS Eve-nement Zakopane. Medalista zimowego olimpijskiego festiwalu młodzieży Europy (2023).

W styczniu 2022 zadebiutował w FIS Cupie, zajmując 45. miejsce w Zakopanem. W styczniu 2023 wystartował na zimowym olimpijskim festiwalu młodzieży Europy – indywidualnie został zdyskwalifikowany za nieprzepisowe narty, a w rywalizacji drużynowej zdobył srebrny medal.

Zimowy olimpijski festiwal młodzieży Europy

Indywidualnie

Drużynowo

Starty K. Staszela na zimowym olimpijskim festiwalu młodzieży Europy – szczegółowo

FIS Cup

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu 
stan po zakończeniu sezonu 2022/2023

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Polscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 2006
Skoczkowie narciarscy KS Eve-nement Zakopane